SMN puede referirse a:
SMN: código IATA de aeropuerto de Lemhi.
SMN abreviación de la línea neerlandesa Semper Mare Navigandum.
SMN: galardón honorífico malayo Seri Maharaja Mangku Negara.
Teorema smn: un teorema de computabilidad sobre los lenguajes de programación.
SMN: Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.
SMN: servicio militar de México.
SMN: Servicio Meteorológico Nacional de México.
SMN: Société Métallurgique de Normandie, una siderúrgica en Caen, Normandía.
SMN: Satellite Music Networks, distribuidor de formatos de radio llevado por ABC Radio Networks.
SMN: una familia de proteínas.